Mellilä – comune soppresso della Finlandia
Mellila – comune rurale del Marocco